Бори́с Ротенбе́рг: Ротенберг, Борис Борисович (род. 1986) — финский и российский футболист.
 Ротенберг, Борис Романович (род. 1957) — российский предприниматель.